Il FIFA World Youth Championship 2005, 15ª edizione del Campionato mondiale di calcio Under-20, si tenne nei Paesi Bassi dal 10 giugno al 2 luglio 2005.

Stadi

Squadre qualificate

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Migliori terze classificate 
Le migliori quattro squadre giunte terze avanzano anch'esse alla fase a eliminazione diretta (ottavi di finale). La classifica è riportata qui sotto.

Fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale per il 3º posto

Finale

Classifica marcatori 

6 reti
 Lionel Messi

5 reti
 Fernando Llorente
 Oleksandr Alijev

4 reti
 Graziano Pellè
 David Silva

3 reti
 Pablo Zabaleta
 Chen Tao
 Mouhcine Iajour
 Chinedu Ogbuke

2 reti

 Rafinha
 Renato
 José Pedro Fuenzalida
 Ricardo Parada
 Radamel Falcao
 Fredy Guarín
 Nicky Adler
 Marvin Matip
 Daniele Galloppa
 Tarik Bendamou
 Ryan Babel
 Hedwiges Maduro
 Taye Taiwo
 Juanfran
 Miquel Robusté
 Gokhan Gulec
 Sezer Öztürk

1 rete
 Julio Barroso
 Neri Cardozo
 Gustavo Oberman
 Ryan Townsend
 Nick Ward
 Abou Maïga
 Razak Omotoyossi
 Diego Tardelli
 Edcarlos
 Gladstone
 Fábio Santos
 Rafael Sóbis
 Marcel de Jong
 Jaime Peters
 Matías Fernández
 Gonzalo Jara
 Pedro Morales
 Cui Peng
 Hao Junmin
 Gao Lin
 Lu Lin
 Tan Wangsong
 Zhao Xuri
 Zhou Haibin
 Zhu Ting
 Harrison Otálvaro
 Wason Rentería
 Hugo Rodallega
 Christian Gentner
 Alexander Huber
 Michele Canini
 Andrea Coda
 Raffaele De Martino

 Sōta Hirayama
 Shunsuke Maeda
 Kōki Mizuno
 Abdessalam Benjelloun
 Adil Chihi
 Reda Doulyazal 
 Nabil El Zhar
 Quincy Owusu-Abeyie
 Ibrahim Afellay
 Urby Emanuelson
 Collins John
 Rick Kruys
 Ron Vlaar
 David Abwo
 Olubayo Adefemi
 Isaac Promise
 John Obi Mikel
 John Owoeri
 Jose Venegas
 Baek Ji-hoon
 Park Chu-young
 Shin Young-rok
 Jonathan Soriano
 Francisco Molinero
 Víctor
 Alberto Zapater
 Goran Antić
 Johan Vonlanthen
 Majed Al Haj
 Mohamad Al Hamawi
 Abdelrazaq Al Hussain
 Maksym Feščuk
 Dmytro Vorobej
 Chad Barrett
 Hunter Freeman
 Jacob Peterson

Riconoscimenti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2005
2005
Competizioni sportive nei Paesi Bassi